Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een Belgisch gewest dat negentien gemeenten omvat en de facto als 'Brussel' wordt beschouwd
 Brussel (stad), een van de negentien gemeenten (met stadstitel) van dit Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Arrondissement Brussel-Hoofdstad, het enige arrondissement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Het stedelijk gebied van Brussel, het geheel van de agglomeratie en de voorsteden
 In het spraakgebruik:
 De (federale) overheid van België
 De instellingen van de Europese Unie (het Europees Parlement, de Europese Commissie, Raad van Ministers enz.)
 Graafschap Brussel, een deelgraafschap van de Brabantgouw
 Brussel (album), een album van de Nederlandse band De Dijk uit 2008
 Brussel (Johan Verminnen), een Nederlandstalig liedje van de Belgische artiest Johan Verminnen uit 1976
 Brussel (televisieserie), een Nederlandse dramaserie uit 2017